Empeh (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Empeh (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië